Mantai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Manju Dao, ö, Zhejiang,

Sydafrika 

 Montai, berg, Östra Kapprovinsen, Alfred Nzo District Municipality, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar